La saison 2016-2017 de la Botola Pro1 IAM est la  édition du Championnat du Maroc de football. Il s'agit de la  édition du championnat sous l'ère professionnelle. Le recordman de cette compétition qui est Wydad AC remporte son  sacre de champion du Maroc.

Primes monétaires 
Les primes monétaires de l'édition 2016-2017 distribuées aux clubs terminant dans les 6 premières places se répartissent comme suit :

Les clubs participants 

Légende des couleurs

Classement

Résultats

Leader journée par journée

par journée

Statistiques

Buts marqués par journée 

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée, pour un total de 535 buts en 30 journées (soit 17.83 par journée et 2.22 par match) :

Classement des buteurs 
La liste des buteurs du Botola

Bilan de la saison 
 Meilleure attaque : Wydad AC (50)
 Meilleure défense : Renaissance de Berkane (16)
 Les plus longues séries :
 Victoires : Wydad AC (6)
 Nuls : Wydad AC (5)
 Défaites : Kawkab de Marrakech (5)
 Les plus victorieux :
 Général : Wydad AC (19)
 Domicile : Difaâ d'El Jadida, Raja de Casablanca (10)
 Extérieur : Wydad AC (10)
 Les moins vaincus :
 Général : Wydad AC (2)
 Domicile : Difaâ d'El Jadida (0)
 Extérieur : Wydad AC (0)

Bilan de la saison

Évolution du classement

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération royale marocaine de football

2016-2017
Maroc M1
2016-2017
2016-2017